Звездопад — видимость падающих с неба звёзд, может означать:

 «Звездопад» или Метеорный поток — совокупность метеоров, порождённых вторжением в атмосферу Земли роя метеорных тел.

В искусстве

Музыка 
 «Звездопад» — альбом рок-группы «Гражданская оборона».

Песни:
 «Звездопад» — песня посвященная пионерлагерю «Орлёнок» композитора Александры Пахмутовой на стихи Николая Добронравова.
 «Звездопад» — песня российского хип-хоп-исполнителя Тимати.

Телевидение 
 «Звездопад» — советский художественный фильм режиссёра Игоря Таланкина.
 «Звездопад (Не сотвори себе кумира)» — пятый эпизод пятого сезона американского телесериала «Сверхъестественное».

См. также 

 Метеоритный дождь